Coleccionismo de Barbie en México es una actividad, con fines recreativos, que consiste en crear colecciones de la muñeca Barbie, lanzada por Mattel, y que ha propiciado la creación de diversas comunidades y eventos en el país.

Agrupaciones 

Coleccionistas de la muñeca en México suelen congregarse y organizarse a través de grupos creados en redes sociales, principalmente Facebook, donde usuarios muestran sus colecciones, comparten tips de restauración y estilismo, informan sobre fechas de lanzamientos, además, sirven como plataforma para el intercambio de piezas, ventas y valuación.

Entre los clubes de coleccionistas de mayor alcance está Barbie Collector México, el cual fue creado como un grupo en la red social Facebook el 15 de enero de 2011 y, hasta el año 2022, sumaba más de 37 mil miembros de todo el país. 

También está el grupo Barbie Signature México, en alusión a la línea para el coleccionista adulto creada por Mattel, lanzado en 2018 y que reúne más de 10 mil miembros.

En la Ciudad de México, un punto de encuentro frecuente para coleccionistas es el parque adyacente a la estación del metro Balderas, en donde cada fin de semana se instala comercio ambulante especializado en piezas de colección de la muñeca.

Exposiciones 

En marzo de 2009, se realizó  la exposición Barbie 50 años de historia, moda y diseño en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. La muestra fue conformada por más de 200 piezas de colecciones privadas y del acervo de Mattel Internacional, entre las que se encontraba la primera edición de la muñeca presentada en la Feria Internacional Americana del Juguete el 9 de marzo de 1959, con su característico bañador a rayas. 

La curaduría estuvo a cargo de Ana Elena Mallet, quien mencionó que la muestra:genera, desde el museo, una lectura de la muñeca que se convirtió en hito de la cultura contemporánea y en modelo icónico demás de tres generaciones de mujeres.A estas exposiciones se ha sumado el Museo del Juguete Antiguo de México (Mujam). En julio de 2017, reunió más de 2 mil piezas de la muñeca Barbie y la Señorita Lili, quien fuera una versión mexicana fabricada por Lili Ledy, desaparecida en 1985.

Otras exhibiciones se han realizado en el Mirador de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, destacando la muestra de más de 600 muñecas de octubre de 2015 a enero de 2016 y la inaugurada el 14 de septiembre de 2022, con más de 800 piezas, también de colección privada.

Referencias 

Coleccionismo